

Le Portel, ville et station balnéaire de la Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais.
Portel-des-Corbières, ville située dans l'Aude.
 Grotte du Portel, grotte ornée à Loubens en Ariège.
 Un portel est un synonyme de sabord au temps des galères.

Portel, municipalité située dans l'État du Pará

Portel, ville et municipalité située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo
Portel, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus
La Serra de Portel, petit massif montagneux proche de la ville de Portel, culminant à 418 m d'altitude

Notes et références 

Homonymie de toponyme